Кёльн подразделяется на 9 городских округов, включающих в себя 86 городских районов. Это административное деление было сформировано 24 апреля 2007 года, когда добавился район Финкенберг (Finkenberg), ранее входивший частью в Порц (Porz), частью в Айль (Eil).

Бывший городской район 
 Весселинг (Wesseling), ныне самостоятельный город в районе Рейн-Эрфт.

Ссылки 
 Stadt Köln: StadtbezirkeГород Кёльн: городские округа (нем.).
 Interaktive StadtteilkarteИнтерактивная карта городских районов Кёльна (нем.).

Примечания 

Административное деление Кёльна